Ковибампо има више значења:

 Ковибампо (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ковибампо (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику